Kriemler ist der Nachname von:
 Albert Kriemler (* 1960), Schweizer Designer
 Karl Kriemler (1865–1936), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Max Kriemler (1922–2017), Schweizer Textilunternehmer